Le foyer est un emplacement dévolu au feu, aire de combustion à l'air libre (foyer à plat simple ou aménagé, foyer creusé en cuvette ou en fosse, foyer surélevé), foyer ouvert au centre d'une pièce (la fumée s'échappe alors par le toit, comme l' irori, au Japon) ou âtre de cheminée, adossée à un mur.
 Dans le domaine technique, le foyer est la partie d'un appareil de chauffage domestique ou industriel (chaudière ou poêle) où se déroule la réaction de combustion, appelée aussi chambre de combustion, ou brûleur dans lesquels le combustible est brûlé.

Par extension, le terme désigne un lieu central ou caractéristique ou un bâtiment :

 le foyer est le logement d'une famille, d'un ménage ou de plusieurs personnes ;
 en histoire :
 le foyer ou feu était l'unité utilisée dans le décompte de la population des villes et villages, tenu par le clergé en France au Moyen Âge à partir des cheminées des bâtisses (dix personnes par foyer),
 le foyer est le centre religieux (dédié à Hestia) de chaque famille dans la Grèce antique ;
 en géographie, le foyer de population ;
 en fiscalité, le foyer fiscal est l'ensemble de personnes sur lequel s'applique l'impôt sur le revenu ;

 foyer (habitation en collectivité) désigne une habitation permettant le regroupement de personnes. Ces bâtiments sont construits en résultat de démarches laïques ou religieuses :
 article Vikidia  ;
 foyer d'enfants en France ;
 orphelinat ;
 foyer de jeunes travailleurs ;
 foyer de travailleurs migrants ;
 foyer d'hébergement pour aînés (aussi appelé résidence privée pour aînés) ;

 foyer dans un cercle-mess militaire ;
 dans les théâtres, le foyer est une salle commune où se rassemblent les acteurs (« foyer des artistes »), les danseurs (« foyer de la danse »), ou le public (« foyer du public »). Le foyer était autrefois appelé chauffoir ;
 Foyers de charité pour l'évangélisation de la population.

Le foyer dans les sciences est un lieu de convergence, d'émergence ou de concentration :
 en mathématique, le foyer est un point caractéristique de certaines figures ;
 en optique, le foyer est un point de convergence des rayons lumineux ;
 en astronautique, le foyer est la zone de réaction des ergols d'une chambre de combustion ;
 en aéronautique, le foyer est un point caractéristique de l'avion ;
 en médecine et épidémiologie, le foyer de contagion est le point de départ d'une épidémie ;
 en géologie, le foyer d'un séisme, également nommé hypocentre, est un point situé sous la surface de la Terre où ce dernier prend naissance.

Toponyme 
 Rue du Foyer Schaerbeekois à Bruxelles (Schaerbeek).

Autres 

 Groupe Foyer, groupe financier et compagnie d’assurance luxembourgeoise

Notes et références

Articles connexes 
 Foyer des PTT
 Cuisine noire